Корнгольд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Корнгольд, Люциан (1897—1972) — польский и бразильский архитектор.
 Корнгольд, Эрих Вольфганг (1897―1957) ― австрийский композитор, дирижёр и педагог.